Oleksandr Nedovjesov era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Marsel İlhan ha battuto in finale Michael Berrer 7–6(8–6), 6–3.

Teste di serie

  Michael Berrer (finale)
  Andrej Kuznecov (semifinali)
  Ričardas Berankis (quarti di finale)
  Norbert Gomboš (quarti di finale)

  Marsel İlhan (Campione)
  Farrukh Dustov (semifinali)
  Ilija Bozoljac (Secondo turno, ritiro)
  Albano Olivetti (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Kazan Kremlin Cup 2014